Sibusiso Barnabas Dlamini (Mbabane, 1 de setembro de 1980) é um futebolista de Essuatíni que atua no Mpumalanga Black Aces da África do Sul. É o maior artilheiro da Seleção Suazi, com 26 golos.

Ligações externas
National Football Teams
Zerozero.pt

Futebolistas de Essuatíni